Felts ist der Nachname folgender Personen:

 Derrell Felts, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Narvel Felts, US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker